«Одержимая» — название фильмов
 Одержимая (фильм, 1931) — фильм Кларенса Брауна.
 Одержимая (фильм, 1947) — фильм Кёртиса Бернхардта.
 Одержимая (фильм, 1981) — фильм Анджея Жулавского.
 Одержимая (фильм, 2005) — фильм Пола Спурье.
 Одержимая (фильм, 2009) — фильм Йонг-чу Ли.
 Одержимая (фильм, 2012) — фильм Уильяма Брента Белла.
 Одержимая (фильм, 2013) — фильм Малика Бейдера.

См. также 
 Одержимость (значения)
 Одержимый (значения)